Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 863 dans le monde.

 RS-863 au Brésil
 Route régionale 863 en Finlande